In 1985 werd het zevende Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 11 augustus tot 19 december. Comercial werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul